Барбари́с подража́ющий () — кустарники, вид рода  семейства .

Естественный ареал вида весьма ограничен: это горные районы китайской провинции Сычуань.

Используется как декоративное растение. Осенью из-за большого числа цилиндрических плодов красного цвета создаётся впечатление, будто кусты охвачены огнём.

Таксономия 
Вид Барбарис подражающий входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Ссылки 
 Berberis aemulans на сайте Гарвардского университета Проверено 11 декабря 2008 г.

Барбарис
Декоративные кустарники
Флора Восточной Азии